Ла́стово:
 Ластово — остров в Адриатическом море, принадлежит Хорватии.
 Ластово (архипелаг) — архипелаг в Адриатическом море.
 Ластово (город) — город на острове Ластово.